Lakomaa est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1914-2001), designer d'avion finlandais
 (né en 1977), consultant politique suédois

Homonymie de patronyme